Peter Byrne ist der Name folgender Personen:

* Peter Byrne (Segler) (* 1936), kanadischer Segler
 Peter Byrne (Basketballspieler) (* 1948), australischer Basketballspieler
 Peter Byrne (Geistlicher) (* 1951), US-amerikanischer Bischof